Турнир Finlandia Trophy 2008 года — тринадцатое международное соревнование по фигурному катанию Finlandia Trophy которое прошло в финском городе Вантаа на арене «Valtti Areena» с 9 по 12 октября 2008 года.

Фигуристы соревновались в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.

Обязательный танец — Венский вальс, Оригинальный танец — ритмы 20-х, 30-х, 40-х.

Результаты

Мужчины 

WD = снялся с соревнований

Женщины 

WD = снялась с соревнований

Танцы

Примечания

Расписание 
10.10.2008, Пятница
 15:00 — Танцы на льду (Обязательный танец)
 16:45 — Мужчины (Короткая программа)
 19:45 — Женщины (Короткая программа)

11.10.2008, Суббота
 15:30 — Танцы на льду (Оригинальный танец)
 17:30 — Мужчины (Произвольная программа)

12.10.2008, Воскресенье
 11:30 — Женщины (Произвольная программа)
 14:30 — Танцы на льду (Произвольный танец)

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте турнира

2008 год в фигурном катании
Finlandia Trophy
Фигурное катание в сезоне 2008/2009
Октябрь 2009 года
Спорт в Финляндии в 2008 году